Herbert Wentscher ist der Name folgender Personen:

* Herbert Wentscher (Maler) (1900–1994), deutscher Maler und Kunsterzieher
 Herbert Wentscher (Videokünstler) (* 1951), deutscher Videokünstler und Hochschullehrer